Виксна — многозначный термин. 

 Топоним
 Виксна (бывшая Николаева) — село в Балвском крае Латвии, Викснинская волость

Фамилия. Известные носители
 Виксна, Евгений Игоревич — российский хоккеист.
 Виксна, Людмила Михайловна (род. 1946) — латвийский врач-инфектолог и учёный, академик Латвийской академии наук (2021).
 Виксна, Томс — латышский футболист.